Tocht (doorverwijspagina)
 zie ook Noorder Rondritten, een schaatstocht in de provincie Groningen
 Rondleiding
 Rondrit (attractiepark), een pretparkattractie waarbij een voertuig een aangelegd parcours volgt